Savignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Savignano sul Rubicone, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 
 Savignano, Trento, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar